Guido Guidi ist der Name folgender Personen:

* Guido Guidi (Mediziner) (Guido Guidi der Ältere, Vidus Vidius; um 1500–1569), italienischer Chirurg, Anatom und Übersetzer 
 Guido Guidi (Ingenieur) (1891–1983), italienischer Luftfahrtingenieur 
 Guido Guidi (Fotograf) (* 1941), italienischer Fotograf 
 Guido Guidi (Comicautor) (* 1974?), italienischer Comicautor 
 Guido Buffarini-Guidi (1895–1945), italienischer Rechtsanwalt und Politiker